Il singolare del torneo di tennis Majestic Tournament 1975, facente parte del Women's International Grand Prix 1975, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Carrie Meyer 4-6, 6-4, 6-3.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Majestic Tournament 1975